Die Premjer-Liha 2010/11 () war die 20. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Fußball. Die Spielzeit begann am 9. Juli 2010 und endete 21. Mai 2011. Als Vorjahresmeister ging Schachtar Donezk in die Saison. Aus der zweiten Liga kamen PFK Sewastopol und Wolyn Luzk hinzu.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Vereine auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf kicker.de

2010
Fußballsaison 2010/11